Готард — многозначный термин.

 Готард, Майкл (1939—1992) — английский актер.
 Готардский базовый тоннель
 Сен-Готард
 Сен-Готардский тоннель